Výraz samuraj může znamenat:

 Samuraj – příslušník japonské vojenské třídy
 Samuraj (film, 1965) – japonský film z roku 1965
 Samuraj (film, 1967) – francouzský film z roku 1967
 Samuraj (film, 2003) – japonský film z roku 2003, režie a hlavní role Takeši Kitano